De eerste editie van het ATP-toernooi van Bangkok 2003 (met de officiële naam Thailand Open) vond plaats van 22 tot en met 29 september. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ATP

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok